Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija i težih bolesti je vrsta dodatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje obezbeđuje jednokratnu isplatu ugovorene naknade osiguraniku u slučaju nastupanja teže bolesti ili hirurške intervencije, odnosno operacije.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se zaključiti kao kolektivno osiguranje, za sve zaposlene, članove jedne iste organizacije i sl., prema službenoj evidenciji ugovarača – pravnog lica ili po spisku osiguranih lica. Premiju osiguranja može da plaća ugovarač osiguranja – pravno lice ili osiguranik obustavom od zarade.

Šta pokriva polisa? 
 	Osiguranje za slučaj hirurških intervencija (operacija) pokriva hirurške intervencije i operacije koje su izvedene u toku trajanja osiguranja: operaciju srca, abdomena, urogenitalne, ortopedske i druge operacije, odnosno hirurške intervencije – prema Posebnim uslovima DZO za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija. Za ostvarivanje prava iz ovog osiguranja nije od značaja gde je izvršena hirurška intervencija, odnosno operacija, da li je troškove platio osiguranik, da li ih je refundirao ili naknadio po ma kom drugom osnovu.
 	Osiguranjem za slučaj težih bolesti pokrivene su bolesti koje su nastupile i nesporno su utvrđene u toku trajanja osiguranja: sva maligna oboljenja, moždani udar, infarkt miokarda i dr. – prema Posebnim uslovima DZO za slučaj težih bolesti. Pravo na ugovorenu naknadu nezavisno je od eventualno realizovanih troškova po nekom drugom osnovu i može se kumulirati sa drugim pravima.

Premija i naknada 
Premija zavisi od visine osiguranih suma i broja lica za koja se zaključi osiguranje.
Iznos naknade iz osiguranja zavisi od ugovorene osigurane sume i hirurške intervencije ili operacije koja je izvedena, odnosno teže bolesti koja je nastupila u toku trajanja osiguranja, a obuhvaćena je ovim osiguranjem. Naknada se isplaćuje u odgovarajućem procentu od ugovorene osigurane sume, prema Posebnim uslovima.

Pravo na naknadu 
Kada se dogodi osigurani slučaj, odnosno kada se nesporno utvrdi postojanje teže bolesti, ili je izvedena hirurška intervencija (operacija), osiguranik treba da podnese pismenu prijavu na obrascu osiguravača i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju: otpusnu listu, specijalistički izveštaj i drugu neophodnu medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na isplatu ugovorene naknade.
Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivene bolesti koje je osiguranik imao pre zaključenja osiguranja, hirurške intervencije i operacije koje su izvršene pre zaključenja osiguranja, odnosno one za koje je ranije utvrđena potreba, kao ni bolesti, hirurške intervencije i operacije koje nisu navedene u Posebnim uslovima.
Osiguranje se može  zaključiti kao kolektivno osiguranje, za sve zaposlene, radno angažovana lica, članove sindikata i dr.  Premiju može da plaća ili poslodavac (ugovarač osiguranja) ili osiguranik obustavom od zarade.

Premija 
Premija zavisi od ugovorenog obima pokrića, broja lica koji se osigurava i visine osiguranih suma na koje se zaključi osiguranje.
Navedeni iznosi u primeru su informativnog karaktera.

Reference 

Осигурање